Калькилия (город) — город в Палестинской автономии.
 Калькилия (провинция) - одна из провинций Палестинской автономии.